Tortula, (signifiant « tourterelle » en espagnol) est notamment un patronyme hispanique. Le mot peut faire référence à :

Patronyme 
 Carmen Tórtola Valencia (1882-1955), danseuse et chorégraphe espagnole.

Géographie 

 Tortola, île des Îles Vierges britanniques.

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme hispanique